

Astronomia
 30847 Lampert – asteroide della fascia principale

Persone
 Carl Lampert – presbitero austriaco
 Khen Lampert – filosofo israeliano
 Zohra Lampert – attrice statunitense